Бейрес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Альмерьенсе. Занимает площадь 39 км². Население — 121 человек (на 2010 год). Расстояние — 55 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Beires
 Beires
 Beires 

Муниципалитеты Альмерии
Населённые пункты Альмерии